L'expression anglaise , signifiant « équipe de rêve », peut faire référence à :

Musique 
 The Dreamteam, regroupement de quatre DJs néerlandais, producteurs de techno hardcore dans les années 1990 ;
 , groupe de hip-hop de Los Angeles.

Oeuvre de fiction 
 , titre original du film Une journée de fous réalisé par Howard Zieff en 1989 ;
 , série télévisée britannique diffusée entre 1997 et 2007 ;
 Dream Team, manga sur le basket-ball par Takeshi Hinata publié depuis 2003 ;
 La Dream Team, vingt-deuxième épisode de la cinquième saison de la série The Office diffusé en 2009 ;
 La Dream Team, long-métrage français de Thomas Sorriaux sorti en 2016.

Sport 
 La Dream Team, surnom donné à l'équipe nationale de basket-ball des États-Unis qui a participé aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone ;
 La Dream Team, surnom donné au FC Barcelone entraîné par Johan Cruijff dans les années 1990
 Slagelse Dream Team, club danois de handball féminin, vainqueur de trois Ligues des champions en quatre ans.

Autre 
 La Dream Team, surnom d'une équipe de braqueurs français des années 1990.
 La Dream Team, surnom d'avocats américains, considérés comme les meilleurs, pour défendre O.J. Simpson lors de son procès en 1995.

Notes et références

Voir aussi